«Счастливая юность» (другое название — «Весенние голоса») — первый советский экспериментальный игровой широкоэкранный фильм-ревю, поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1955 году режиссёрами Сергеем Гуровым и Эльдаром Рязановым. Премьера состоялась 24 октября 1955 года; обычный вариант фильма под названием «Весенние голоса» был выпущен в прокат 2 декабря того же года.

Сюжет 
В этом фильме выступают участники художественной самодеятельности ремесленных училищ — будущие токари и кузнецы, металлурги и нефтяники, шахтёры, текстильщики, строители — молодое поколение советского рабочего класса.
Москва, V Всесоюзный смотр художественной самодеятельности трудовых резервов республик СССР. Учащиеся ремесленного училища Иван и Нина представляют гостям своё изобретение «ПТ ПВ» — необычный телевизор, на экране которого транслируются различные выступления творческих коллективов. Фильм заканчивается балом молодёжи в Георгиевском зале Кремля.

В главных ролях 
 Владимир Сальников — Иван Панечкин
 Надежда Румянцева — Нина Румянцева
 Тигран Давыдов — Вася Колокольчиков (впервые на экране)

В титрах не указаны 
 Георгий Куликов — продавец в музыкальном магазине
 Александр Зусман — учащийся ремесленного училища, показывающий фокусы
 Евгения Мирошниченко — камео
 Тамара Евгеньева-Иванова — кассир в музыкальном магазине

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Борис Ласкин
 Постановка — Сергея Гурова и Эльдара Рязанова
 Главный оператор — Владимир Николаев
 Художники — Борис Кноблок, Василий Щербак
 Композитор — Анатолий Лепин
 Текст песен — Евгения Долматовского, Сергея Васильева

Примечания

Литература 
 Советские художественные фильмы. Аннотированный каталог. Том 2. Звуковые фильмы (1930—1957). — М., 1961. — С. 562—563.
 Майоров Николай. Хроника советского широкого экрана.— Техкника и технологии кино. — 2009. — № 3.

Ссылки 
 «Весенние голоса» Онлайн-энциклопедия Кирилла и Мефодия
 «Весенние голоса» на сайте RUSKINO.RU

Фильмы СССР 1955 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Молодёжные фильмы СССР
Музыкальные фильмы СССР
Фильмы Эльдара Рязанова
Чёрно-белые фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Сергея Гурова